Сергие́нко, Сергеенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Сергиенко, Алексей Владимирович (род. 1968) — российский художник, предприниматель.
 Сергиенко, Анатолий Александрович (род. 1946) — российский художник.
 Сергиенко, Валентин Иванович (род. 1944) — российский химик, академик РАН.
 Сергиенко, Валерий Иванович (1946—2015) — советский и российский политический деятель.
 
 Сергиенко, Виктор Владимирович (род. 1951) — советский, российский режиссёр и педагог.
 Сергиенко, Владимир (род. 1956) — советский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Сергиенко, Владимир Иванович (актер) (1928—2000) — советский актёр.
 Сергиенко, Владимир Владимирович (род. 1971) — немецкий политолог.
 Сергиенко, Владимир Иванович (1914—1986) — участник антирумынского подпольного коммунистического движения в городе Измаил (1930—1940).
 
 Сергиенко, Константин Константинович (1940—1996) — российский писатель.
 Сергиенко, Ксана (род. 1984) — российская, украинская и американская певица.
 Сергиенко, Леонид Григорьевич (род. 1955) — украинский политик.
 Сергиенко, Людмила Борисовна (род. 1945) — советская и российская оперная певица.
 Сергиенко, Мария Никифоровна (1910—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Сергиенко, Надежда Георгиевна (1923—1976) — советский педагог, Герой Социалистического Труда.
 
 Сергиенко, Оксана Витальевна — см. Сергиенко, Ксана.
 Сергиенко, Оксана Николаевна (род. 1988) — украинская поэтесса, прозаик и публицист.
 Сергиенко, Ольга Александровна (род. 1971) — российская легкоатлетка.
 Сергиенко, Раиса Михайловна (1925—1987) — оперная певица.
 Сергиенко, Роллан Петрович (1936—2020) — кинорежиссёр и сценарист.
 Сергиенко, Татьяна Владимировна (род. 1979) — российская футболистка.
 Сергиенко, Эдуард Владимирович (род. 1983) — казахстанский футболист.

Сергеенко 
 Сергеенко, Игорь Петрович (род. 1963) — белорусский военный и государственный деятель.
 Сергеенко, Мария Ефимовна (1891—1987) — советский филолог, историк античности.
 Сергеенко, Николай Леонтьевич (?—1841) — русский военный деятель, штаб ротмистр.
 Сергеенко, Пётр Алексеевич (1854—1930) — журналист, писатель.
 Сергеенко, Ульяна Викторовна (род. 1979) — российский модельер.